

Aziende 
 DuPont Pioneer , in precedenza Pioneer Hi-Bred – produttore statunitense di semi ibridi per l'agricoltura
 Pioneer Corporation – società multinazionale giapponese specializzata in prodotti di intrattenimento
 Pioneer Foods – produttore e distributore sudafricano di prodotti alimentari e bevande
Pioneer Entertainment o Pioneer LDC – azienda giapponese di distribuzione di anime
 Pioneer Investments – società di investimenti italiana

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Pioneer – città della Contea di Amador, California
 Pioneer – città della Contea di Humboldt, Iowa
 Pioneer – villaggio della Parrocchia di West Carroll, Louisiana
 Pioneer – township della Contea di Missaukee, Michigan
 Pioneer – villaggio della Contea di Williams, Ohio

Musica 
 Pioneer – album dei The Maine del 2011
 Pioneer – album dei The Band Perry del 2013
 Pioneer – singolo di Freddie del 2015

Altro 
 Pioneer – film del 2013 diretto da Erik Skjoldbjærg
 Programma Pioneer – progetto di missioni spaziali Statunitensi
 Scammel Pioneer – veicolo militare britannico